est la formule brute de plusieurs isomères.

 diazométhane, numéro CAS 
 cyanamide hydrogène ou cyanamide, numéro CAS